Zasady – jedna z podstawowych grup związków chemicznych
 zasady – zbiór reguł etycznych, do których społeczeństwo albo dana grupa ludzi powinna się stosować

2 miejscowości w Polsce:
 Zasady – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Zasady – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek

Zobacz też 
 Zasady Nowe
 Zasada